Бачальмашский район () — район медье Бач-Кишкун, Венгрия. В состав района входит 8 населённых пунктов, в которых проживает 17 698 жителей.

Населённые пункты 

Районы Бач-Кишкуна